Попередній турнір проводився в 2019 році. Тоді перемогла Ешлі Барті, а цьогоріч вона успішно захистила свій титул, після того як її супротивниця в фіналі Б'янка Андреєску припинила гру за рахунку 6–3, 4–0. Барті виграла титул після того, як відіграла матчпойнт у грі другого кола з Крістіною Кучовою. Барті зуміла захистити титул уперше в кар'єрі.

Перед турніром за право називатися першою ракеткою світу сперечалися Барті й Наомі Осака. Барті зберегла за собою першу позицію в рейтингу після того, як Марія Саккарі перемогла Осаку в чвертьфіналі. Цей програш перервав низку з 23 перемог Осаки поспіль, яка почалася на Cincinnati Masters 2020.

Сіяні тенісистки 
Усі сіяні тенісистки отримали перепустку в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 7

Секція 8

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка 
  Кірстен Фліпкенс

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Джерела 
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації

Посилання 

Miami Open – Women's Singles
Miami Open (теніс)